

Films
 Le Grand Soir (1976), is een film van Francis Reusser uit 1976.
 Le Grand Soir (2001), is een film van Stéphane Brisset uit 2001.
 Le Grand Soir (2011), is een film van Joe Nussbaum uit 2011.
 Le Grand Soir (2012), is een film van Benoît Délépine en Gustave Kervern uit 2012.

Andere
 Le grand soir (muziek), lied van Nuno Resende waarmee hij België vertegenwoordigde op Eurosong 2005.
 legrandsoir.info is een webstek van alternatieve informatie